Сулистровские (, ) — литовский шляхетский род герба «Любич» и русский дворянский род.

Происходит из Великого княжества Литовского, Ошмянский повет. Начало берёт с начала XVI века от Станислава Любича Сулистровского. Род Сулистровских внесен в VI ч. родословных книг Виленской и Витебской губерний.
Так же известен род Сулистровских герба «Равич».

Хорунжий ошмянский Христофор Сулистровский, был генеральным маршалом литовской конфедерации в Тарногроде (1716—1717). Алоизий Сулистровский (умер в 1796 г.) был писарем великим литовским. Статский советник Казимир Алоизович Сулистровский был минским гражданским губернатором в 1815—1818 годах, входил в масонскую ложу «Северный факел».

Имения Сулистровских 
В Вильнюсе Сулистровские имели свой дворец.

В начале XIX века Сулистровские в Мозырском повете владели Мелешковичами. В 1845 году имение перешло к коллежской асессорше Антонине Сулистровской-Снедецкой. В её имении работали мельницы, заготавливали строительную древесину, сплавляли по реке лес, а население дополнительно занималось пчеловодством и рыболовством. В течение XIX в. Сулистровские кроме имения Каролин владели Жаховичами, Лешней Лесной, Скрыгаловым и Слободкой, Моисеевкой, Романовкой. Мелешковичи в середине XIX века перешли графине Е. Л. Игнатьевой.

Сулистровские владели имением Шеметово Свенцянского уезда.

Так же владели с конца XIX века имением Комарово (Минская обл., Мядельский район), сохранившееся до сих пор. Сегодня усадьба является памятником усадебно — парковой архитектуры 2-й половины XIX века. Комплекс усадьбы включает в себя территорию бывшего парка, въездную аллею, хозяйственный двор (кузница, амбар, винокурня), водною систему.

Родовод Сулистровких

Колено I 
1/— Станислав Любич Сулистровский — начало XVI века

Колено II 
2/1 Анджей Сулистровский, сын Станислава (уп.1577-91гг., вотчина Цешилово, Ольшин и Дашки в ОП) — шляхтич герба «Любич».

Колено III 
3/2 Рафал, сын Анджея (около 1590 г. купил у Дыбовских Вишнево, уп.1598 г., жена — Аполония Бржостовская герба Стремя)

Колено IV 
4/3 Кароль, сын Рафала (вотчина Вишнево, первая жена — НН Осинская, вторая жена — Гелена Корсак). Дал начало вишневской, шеметовской и полочанской линиям Сулистровских.

Колено V 
5/4 Михал, сын Кароля (ротмистр, в 1713-34гг. ошм. войский; т/т от 30.10.1730 г., ум.1734 г.; жена — Анна Стаховская, ум.1740 г. ?)

6/4 Криштоф сын Кароля (вотчина Комаи и Вишнево, ошм. подстолий, с 1713 г. ошм. хорунжий, в 1716 г. маршалок литовской конфедерации, ум.1737 г.; первая жена — Тереза Данилевич, дочь ошм. подкомория, ум. 10.03.1723 г., вторая жена — Александра Бяллозор, третья жена — вдова по Александру-Казимежу Булгарину, Ремигиану-Станиславу Полубинскому и слонимскому войскому Габриэлю Морозу Анна-Катаржина Глембоцкая, уп.1740 г.)

Колено VI 
7/5 Кароль, сын Михала (р.1715 г., староста бутвиловский, с 1738 г. ошм. войский; купил у Пршездецких Шеметовщизну (в 1890-гг. в составе Свенцянского повета); ум.1749 г. первая жена — старостянка линовская Тереза Яновна Деспот-Зенович; вторая жена — каштелянка полоцкая Розалия Пац, h. Gozdawa р.1716 г., брак 1737 г., уп.1774 г., родители жены — Криштоф-Константин П. и Барбара Огинская)
	
8/5 Антони-Юзеф, сын Михала (р.1702 г., Полочаны-Яхимовщизна, Лужаны, староста курклевский, полковник, с 1741 г. ошм. маршалок, ум.1752 г., первая жена — минская каштелянка Тереза Антоновна Юдыцкая, брак 1725 г., ум. б/п; вторая жена — вдова по лидскому маршалку Казимежу Сципио дель Кампо речицкая маршалковна Зофия Юдыцкая)
	
9/6 Михал, сын Криштофа (вотчина Вишнево, с 1744 г. ошм. стольник, староста лоздзейский, ум.1761 г.; жена — дочь поюрского цивуна Иоанна Ивановна Билевич, ум. около 1790 г.)
	
10/6 Барбара, дочь Криштофа (р.1710 г., ум.1780 г. в Богданове, муж — ошм. земский писарь Томаш-Михал Чехович-Ляховицкий р.1700 г., ум.1759 г., родители мужа — Петр-Францишек Ч. и Теодора Гедржинская)

Колено VII 
11/7 Иоахим, сын Кароля (р. около 1730 г.)

12/7 Барбара, дочь Кароля (р. около 1730 г.); /6 Иоанна (р. около 1730 г.); /6 Антонина (р. около 1730 г.)

13/7 Алоиз, сын Кароля (р.1739 г., Шеметовщина, писарь ВКЛ, участник восстания Костюшко 1794 г., скрылся во Флоренции, ум.1796 г., жена — Антонина Оскерко р.1740 г.). Породнившись с князем Радзивиллом, получил в приданое Слободку Скрыгаловскую. А в XIX в. Слободка перейдет к помещикам Снедецким, с которыми Сулистровские тоже породнятся.
	
14/7Каролина, дочь Кароля (р. около 1740 г.)
	
15/8 Юзеф, сын Антония (ф-ки Полочаны, Лужаны, с 1765 г. ошм. войский, ум.1792 г. в Минске; первая жена — любельская чашниковна Гелена-Мария Понятовская, ум.1778 г., вторая жена — Марианна Козловская)
	
16/8 Тереза, дочь Антония — (муж — НН Келпш)

17/8 Фелициан, сын Антония (иезуит)
	
18/9 Тадеуш, сын Михала (фольварки Комаи, Вишнево, Козинец, Жуковщина, Черняты, королевский шамбелян, в 1754-66г. ошм. подчаший; в 1774-75гг. ошм. стольник, пятигорский полковник, ум.1791 г. в Комаях, первая жена — ошм. хорунжанка Юзефа Гиляровна Хоминская, брак 24.02.1754 г., вторая жена — Бригитта Лопацинская)
	
19/9 Станислав, сын Михала

Колено VIII 
20/13 Казимеж, сын Алоиза (р. около 1780 г., Шеметовщина, в 1812-15гг. маршалок виленско-литовской губернии, с 1815 г. минский губернатор, ум.1816 г., первая ? жена — Бригида Михаловская уп.1807-29гг., судьина граничная губернская повета ошм., маентак Куржени; вторая жена — Каролина Абрамович h. Jastrzębiec (odm.). В Мозырском повете принадлежало местечко Каролин (Ельск). Однако в имении своём он сам не жил, будучи занят по службе и участвуя в общественной деятельности. Вместе с православным архиепископом минским Анатолием он был вице-президентом минского отделения так называемого Библейского общества, открытого в 1817 г. Целью организации был перевод Библии на национальные языки и распространение Священного Писания среди народа. В начале XIX в. наследники Казимира откроют в мозырском имении поташный и железоделательный заводы, продукция которых далеко не вывозилась. Поташ сбывали в Минской губернии, а железо сошников продавали на месте, благо, были желающие среди своих же крестьян. Хозяйственные же дела владельцы вели не лично, а через управляющего.
	
21/15 Тадеуш, сын Юзефа от Понятовской (р.1775 г., вотчина Яхимовщизна-Полочаны, ошм. граничный судья, ум.1810 г., жена — Схолястыка Ходзько, взявшая развод с коморником ОП Бонавентурой Левковичем)
	
22/15 Кляра, дочь Юзефа

23/15 Антони, сын Юзефа от Козловской (уп.1810 г., депутат выводовый повета Рогачевского, ум. б/п)

24/15 Циприан, сын Юзефа (ум. холостяком)
	
25/15 Юзефа, дочь Юзефа

26/15 Тереза, дочь Юзефа
	
27/18 Юзеф, сын Тадеуша (вотчина Вишнево, Комаи, шамбелян царя Александра I, ум. 1815 г., жена — Каролина Пржеуская)

Колено IX 

28/20 Антонина, дочь Казимежа (р.1800/10г., ум.1853/54г., муж — Юзеф-Константин Снядецкий герба Лелива р.1799 г., ум.1858/59г., родители мужа — Анджей С. и Констанция Микуловская)

29/20 Александр, сын Казимежа (вотчина Шеметовщина, долгое время болел, ум.1872 г.). Последний мужской представитель шеметовской линии Сулистровских

30/20 Констанция, дочь Казимежа (внесла Шеметовщину в дом мужа; муж — Александр Скирмунт, брак 1823 г.)
	
31/21 Юзеф, сын Тадеуша (р.1798 г., Полочаны, маршалок Ошмянского повета, ум.1849 г., жена — вдова по Роговскому Эльжбета Сорокиновна (Sorokinówna), брак 1829 г.)

32/21Гелена, дочь Тадеуша

33/27 Эдмунд, сын Юзефа (вотчина Комаи, Вишнево, ум.1871 г., жена — Антонина Карницкая). Последний мужской представитель вишневской линии Сулистровских

34/27 Целина, дочь Юзефа (муж — князь Константин Радзивилл, брак 1829 г.)

Колено X 
35/31 Константин-Оттон, сын Юзефа (р.1829 г., по отцу получил Кушляны, жена — дочь игуменского подкомория Констанция Михайловна Прушинская р.1831 г., брак около 1850 г., ум. 17.10.1906 г., пох. в Кушлянах)

36/31 Юзеф-Александр, сын Юзефа (р. 1834 г., взял по отцу Полочаны-Яхимовщизна. Участник восстания 1863 г., сослан вглубь России, б/п. Жена — Ванда Грушецкая (р. ок. 1840, дочь Игнатия и Нимфы Сокольской)

37/31 Александра, дочь Юзефа (уп.1877 г., Яхимовщизна, муж — Ян Любаньский, маршалок ОП, Любань, ум. 3.08.1884 г.). От брака сын Александр Любанский (уп.1900г., Яхимовщизна, жена – Изабелла Мержеевская).

38/33 Целина, дочь Эдмунда (наследовала Комаи, муж — Игнат Чехович-Ляховицкий, брак 1858 г.)
	
39/33 Ирена, дочь Эдмунда (наследовала Вишнево, муж — доктор философии Ян Карлович, брак 1864 г.)

40/33 Аделя, дочь Эдмунда (наследовала Ядвисин, муж — Казимеж Снядецкий, брак 1874 г.)

41/33 Ванда, дочь Эдмунда (наследовала Каролинов, муж — Альфред Роемер, брак 1874 г.)

Колено XI 
42/35 Марианна-Александра-Юзефа-Аделя, дочь Константина (р. около 1865 г., имение Кушляны, муж — дворянин Максимилиан-Казимеж Шафнагель, брак около 1890 г.)

Примечания

Ссылки 
 
 
Дворянские роды Великого княжества Литовского
Шляхетские роды герба Равич
Шляхетские роды герба Любич
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера